Jetten steht für:

 Berührungslose Dosierung

Jetten ist der Familienname folgender Personen:

 Karina Jetten (* 1971), niederländische Karambolagespielerin
 Mike Jetten (* 1962), niederländischer Mikrobiologe
 Peter Jetten (* 1985), kanadischer Pokerspieler
 Rob Jetten (* 1987), niederländischer Politiker (D66)